

Дамяни — село в гміні Червін Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Дамяни — село в гміні Москожев Влощовського повіту Свентокшиського воєводства